El torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizará en el Estadio de Roland Garros de París del 27 de julio al 4 de agosto del 2024.

Referencias

Enlaces externos
Pág. de París 2024 .

Tenis
2024
Juegos Olímpicos